Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 2 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Cássio Motta che hanno battuto in finale João Cunha e Silva e Nicolás Pereira per walkover.

Teste di serie  

 Pablo Albano /  Cássio Motta (Campioni)
 João Cunha e Silva /  Nicolás Pereira (finale)

 Andrew Kratzmann /  Roger Rasheed (quarti di finale)
 Ricardo Acioly /  Mario Tabares (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Ericsson Brazil 1992